Ponte pênsil – tipo de ponte, o mesmo que ponte suspensa
 Ponte Pênsil Afonso Pena – ponte pênsil em São Gonçalo do Sapucaí no estado de Minas Gerais, Brasil 
 Ponte Pênsil Benjamin Constant – ponte em Manaus, Amazonas, Brasil
 Ponte Pênsil de Clifton – ponte em Bristol, Inglaterra
 Ponte pênsil D. Maria II – ponte pênsil do Porto, já desmontada, em Portugal 
 Ponte Pênsil de São Vicente – ponte no estado de São Paulo, Brasil

ou ainda :

 Ponte Affonso Penna – ponte em Itumbiara, liga os estados de Goiás e Minas Gerais no Brasil
 Ponte Alves Lima – ponte pênsil de Chavantes, São Paulo, Brasil
 Ponte da Caxangá – ponte pênsil de Caxangá no Recife, Pernambuco, Brasil

 

Desambiguação